Amoroso (muziek), Italiaanse muziekterm
 Amoroso (radioprogramma), Nederlands radioprogramma
 Christian Amoroso
 Márcio Amoroso